

Geografia 
 Neman – una città della Russia che prende nome dal fiume

Altro 
 Nemain – spirito fata del caos frenetico della guerra nella mitologia irlandese, e forse un aspetto del Mórrígan

Pagine correlate 
 Nemunas (disambigua)